Ochoa je španělské příjmení, pocházející z baskického výrazu otxoa, který znamená „vlk“.

 Calixto Ochoa (1934–2015), kolumbijský hudebník
 Eliades Ochoa (* 1946), kubánský hudebník
 Ellen Ochoaová (* 1958), americká astronautka
 Eugenio de Ochoa (1815–1872), španělský spisovatel
 Francisco Fernández Ochoa (1950–2006), španělský lyžař
 Blanca Fernández Ochoa (1963–2019), španělská lyžařka
 Guillermo Ochoa (* 1985), mexický fotbalista
 Iñaki Ochoa de Olza (1967–2008), španělský horolezec
 Lorena Ochoaová (* 1981), mexická golfistka
 Ryan Ochoa (* 1996), americký herec
 Severo Ochoa (1905–1993), španělský biochemik

Reference 

Španělská příjmení